Sunset que se traduce del inglés como atardecer puede referirse a:
 Sunset (película), película estadounidense de 1988.
 Sunset (Arkansas), localidad en el estado estadounidense de Arkansas.
 Sunset (Florida), localidad en el estado estadounidense de Florida.
 Sunset (Luisiana), localidad en el estado estadounidense de Luisiana.
 Sunset (condado de Montague, Texas), localidad en el estado estadounidense de Texas.
 Sunset (condado de Starr, Texas), localidad en el estado estadounidense de Texas.
 Sunset (Utah), localidad en el estado estadounidense de Utah.